Ebenbach ist ein Gewässername:

 Ebenbach (Enns), linker Zufluss der Enns bei Altenmarkt im Pongau, Bezirk St. Johann im Pongau, Bundesland Salzburg
 Ebenbach (Gauchsbach), linker Obererlauf des Gauchsbachs bei Moosbach, Markt Feucht, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Ebenbach (Gruberbach), linker Zufluss des Gruberbachs, hier auch Thalersdorfer Bach genannt, bei Asperhöhe, Gemeinde Arnbruck, Landkreis Regen, Bayern, der in den Weißen Regen mündet
 Ebenbach (Weibinger Bach), linker Oberlauf des Weibinger Bachs bei Leithen, Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern, der durch den Mettenbach zur Donau entwässert
 Ebenbach (Weißer Regen), rechter Nebenstrang-Oberlauf des  Weißen Regen bei Ebensäge, Gemeinde Lohberg, Landkreis Cham, Bayern